Fairfax (Califórnia)
Fairfax (Carolina do Sul)
Fairfax (Dakota do Sul)
Fairfax (Iowa)
Fairfax (Minnesota)
Fairfax (Missouri)
Fairfax (Ohio)
Fairfax (Oklahoma)
Fairfax (Virgínia)
Ou ainda:
Fairfax Moresby

Desambiguações de topônimos